Daniel Alfredson – regista svedese
 Hans Alfredson – attore, regista e scrittore svedese
 Tomas Alfredson – regista svedese